Le mot Savana est le mot anglais pour savane.

Le nom Savanna peut faire référence à : 

 Opération Savanna, le nom de la première mission en territoire français organisé par la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, le  ;
 Nom du break Renault 21 sur certains marchés ;
 Distillerie de Savanna, une distillerie de l'île de La Réunion ;

Toponyme 

 Savanna, une ville dans l'Illinois ;
 Savanna, ville située en Oklahoma.